«Bother» — второй сингл американской группы Stone Sour с дебютного одноимённого альбома, вышедшего в 2002 году. Изначально песня планировалась как сольная композиция Кори Тейлора, но впоследствии издана под авторством группы. Песня прозвучала в саундтреке к фильму Spider-Man.

Список композиций

Видеоклип 
Видео показывает Кори Тейлора, стоящего лицом к лицу со своим клоном в большой тёмной комнате. Пока они оба поют, клон Тейлора начинает постепенно стареть, пока не умирает, и клон не рассыпается в прах. А перед перехода третьего куплета идут участники Stone Sour (Джош, Шон, Джоэл и Джим), которые окружают перед двумя Кори Тейлорами. Перед смертью клон оставляет кольцо с Человеком-пауком (изображено на обложке сингла) для настоящего Кори, которое он надевает на палец.

Позиции чартов

Примечания

Ссылки 
 Полный текст песни на metrolyrics.com 

Синглы по алфавиту
Синглы 2002 года
Синглы Stone Sour
Песни 2003 года
Рок-баллады
Синглы Roadrunner Records
Музыка серии фильмов о Человеке-пауке (2002)